

Єгорово — присілок, Кривошиїнський район, Томська область
 Єгорово — селище, Люберецький міський округ, Московська область